Николай Тихобразов:
 Тихобразов, Николай Дмитриевич (1845—1903) – русский военный деятель, генерал.
 Тихобразов, Николай Иванович (1818—1874) – русский исторический живописец.